Sprick ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Marga Sprick (* 1934), deutsche Autorin
 Cedric Sprick (* 1990), deutscher Schauspieler
 Claus Sprick (* 1946), deutscher Jurist
 Heinrich Sprick (1910–1979), deutscher Holz- und Steinbildhauer
 Jan Philipp Sprick (* 1975), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Joseph Sprick (1808–1842), deutscher Maler
 Kirsten Sprick (* 1962), deutsche Schauspielerin
 Lea Sprick (* 1998), deutsche Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Matthieu Sprick (* 1981), französischer Radrennfahrer
 Richard Sprick (1901–1968), deutscher Zeichner, Porträt- und Landschaftsmaler
 Walter Sprick (1909–1989), deutscher Physiker und Computerpionier

Siehe auch:
 Sprigg